Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní devatenáct hráčů, z toho šestnáct po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a tři jako tzv. šťastní poražení.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Chung Hyeon (1. kolo)
  Alexander Zverev (2. kolo)
  Facundo Bagnis (2. kolo)
  Blaž Rola (2. kolo)
  Dustin Brown (1. kolo)
  Luca Vanni (kvalifikován)
  Norbert Gombos (2. kolo)
  James Ward (2. kolo)
  Alejandro González (1. kolo)
  Kimmer Coppejans (kvalifikován)
  Alejandro Falla (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Adrián Menéndez-Maceiras (kvalifikační kolo)
  Guido Pella (2. kolo)
  Alexandr Nedovjesov (1. kolo)
  Tobias Kamke (odstoupil)
  Austin Krajicek (1. kolo)
  Kyle Edmund (kvalifikován)
  Marco Cecchinato (kvalifikační kolo)
  Matthias Bachinger (kvalifikován)
  Alexandr Kudrjavcev (2. kolo)
  Illja Marčenko (kvalifikován)
  Albert Montañés (2. kolo)
  Farrukh Dustov (1. kolo)
  Radu Albot (2. kolo)
  John Millman (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Nikoloz Basilašvili (kvalifikován)
  Daniel Muñoz de la Nava (2. kolo)
  Andrej Golubjev (kvalifikační kolo, šťastný poražený)  Denis Kudla (1. kolo)
  Facundo Argüello (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Michał Przysiężny ''(2. kolo)
}}

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Alejandro Falla
  Andrej Golubjev
  '''Facundo Argüello

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2015